Kempson ist der Familienname der folgenden Personen:

 F. R. Kempson (1838–1923), englischer Architekt
 James Kempson (1742–1822), englischer Chorleiter 
 Rachel Kempson (1910–2003), britische Schauspielerin
 Robbie Kempson (* 1974), südafrikanischer Rugbyspieler 
 Ruth Kempson (* 1944), britische Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 William Kempson (1835–1877), englischer Soldat und Cricketspieler